Changeling:
 The Changeling — песня группы The Doors с альбома L.A. Woman
 Подменённый — роман Роджера Желязны
 Подмена (фильм, 2008) — фильм с А. Джоли в главной роли